Wundwasser bezeichnet:
 die in Lymphgefäßen enthaltene Flüssigkeit Lymphe
 ein Album der Band Eisregen, siehe Wundwasser (Album)